Страховое обеспечение в имущественном страховании — это отношение уровня страховой оценки к стоимости застрахованного имущества. Выражается в процентах от стоимости застрахованного имущества (максимальное страховое обеспечение составляет 100 %) либо в денежных единицах на один объект страхования. Страховое обеспечение тесно связано со страховой защитой.

Системы страхового обеспечения 
 Система пропорциональной ответственности предполагает, что при наступлении страхового случая страхователю возмещается не вся сумма ущерба, а некоторый заранее зафиксированный процент от оценочной стоимости застрахованного имущества. Например, если страховое обеспечение составляет 80 %, то страховое возмещение составит также 80 % ущерба.
 Система первого риска предполагает, что страхователю выплачивается сумма в размере фактического ущерба, но не более заранее оговорённой страховой суммы в пределах фактической стоимости имущества. То есть если размер ущерба находится в пределах страховой суммы (первый риск), то он компенсируется полностью. Если же ущерб оказался больше страховой суммы (второй риск), то клиент получает только страховую сумму, а разница не возмещается.
 Система предельной ответственности предполагает, что сумма возмещения ущерба составит разницу между заранее зафиксированным пределом и достигнутым уровнем дохода. Если при наступлении страхового случая доход страхователя будет ниже этого предела, разница будет ему возмещена.

Примечания 

Страховые термины